Svenska mästerskapet i ishockey 1938 var det 17:e svenska mästerskapet och för första gången deltog två lag som inte var från Mälardalen. Medelpads distiktsmästare Wifstavarvs IK och Norrbottens distriktsmästare Luleå SK fick båda spela sina matcher på hemmaplan, men slogs ändå ut ur turneringen i första omgången. I finalen besegrades Hammarby IF av AIK med 2–0 den 18 mars 1938.

Kvalificering
Kvalificerande första omgång
17 februari: IF Linnéa–IFK Stockholm 2–3
17 februari: Hornstulls IF–Rålambshofs IF 2–3
17 februari: BK Nordia–Thule IF 2–1

Kvalificerande andra omgång
20 februari: Tranebergs IF–IFK Stockholm 5–2
20 februari: UoIF Matteuspojkarna–Rålambshofs IF 5–2
22 februari: IK Hermes–BK Nordia 4–2

Matchträd

Matcher
Första omgången
27 februari: Wifstavarvs IK–IK Hermes 2–4
27 februari: IFK Mariefred–UoIF Matteuspojkarna 2–0
27 februari: Luleå SK–Karlbergs BK 2–7
12 mars: IK Göta–Tranebergs IF 2–0

Andra omgången
13 mars: Södertälje IF–IK Hermes 2–0
13 mars: AIK–IFK Mariefred 7–1
13 mars: IK Göta–Södertälje SK 2–0
14 mars: Hammarby IF–Karlbergs BK 1–0

Semifinaler
15 mars: AIK–Södertälje IF 4–0
15 mars: IK Göta–Hammarby IF 1–2

Final
18 mars: AIK–Hammarby IF 2–0 (1–0, 0–0, 1–0)
Båda AIK:s mål gjordes av Ruben Carlsson. Finalen spelades inför  åskådare i Lindarängens ispalats, Stockholm.

Se även
 Svenska serien i ishockey 1937/1938
 Klass I i ishockey 1937/1938

Källor

1938 i Sverige
Ishockeysäsongen 1937/1938
1938